El topónimo Akron puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Akron, un pueblo en el estado de Alabama.
 Akron, un pueblo en el estado de Colorado.
 Akron, un municipio en el estado de Illinois.
 Akron, un pueblo en el estado de Indiana.
 Akron, una ciudad en el estado de Iowa.
 Akron, un municipio en el estado de Míchigan.
 Akron, una villa en el estado anterior.
 Dos municipios en el estado de Minnesota:
 Akron, en el condado de Big Stone.
 Akron, en el condado de Wilkin.
 Akron, una villa en el estado de Nueva York.
 Akron, una ciudad en el estado de Ohio.
 Akron, un borough en el estado de Pensilvania.